Il doppio del Paris Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicklas Kulti e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma solo Mirnyi ha partecipato in coppia con Sandon Stolle.

Mirnyi e Stolle hanno perso nei quarti di finale contro Wayne Black e Kevin Ullyett.

Ellis Ferreira e Rick Leach hanno battuto in finale 3–6, 6–4, 6–3 Mahesh Bhupathi e Leander Paes.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)
 Maks Mirny /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali) 
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali) 
 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Paris Masters 2001
ATP Tour 2001